les Kirghizistanais ou Kirghizes, citoyens du Kirghizistan ;
les Kirghizes, un peuple ;
le kirghize, une langue.